Александру Влахуцэ () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Александру Влахуцэ () — 802 жителя
 Флорешти () — 753 жителя
 Буда () — 346 жителей
 Морэрени () — 282 жителя
 Гикани () — 195 жителей

География 
Коммуна расположена в 251 км к северо-востоку от Бухареста, 24 км к югу от Васлуя, 81 км к югу от Ясс, 115 км к северу от Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 3154 человека.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 11 депутатов следующих партий:

Ссылки 

Данные про коммуну Александру Влахуцэ  на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя